Kalliala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), acteur finlandais
 (né en 1952), théologien et évêque finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois